Микола Кравченко:

 Кравченко Микола Антонович (1909—1986) — радянський вчений у галузі зоотехнії.
 Кравченко Микола Антонович ( 1953) — художній керівник і директор Миколаївського художнього російського драматичного театру.
 Кравченко Микола Васильович ( 1945) — народний депутат України 3-го і 4-го скликань від фракції КПУ, голова Всеукраїнської спілки на захист прав водіїв (з 04.2000); 1-й секретар Донецького ОК КПУ (з 03.2005).
 Кравченко Микола Васильович ( 1952) — радянський офіцер-«афганець», Герой Радянського Союзу.
 Кравченко Микола Васильович (1886—1918) — київський робітник-друкар, учасник Січневого повстання 1918 року.
 Кравченко Микола Васильович — північно-осетинський колгоспник, Герой Соціалістичної Праці (1948).
 Кравченко Микола Григорович (1923—2008) — учасник Другої світової війни, повний кавалер Ордена Слави.
 Кравченко Микола Іванович (1867—1941) — відомий художник-баталіст, випускник одеської рисувальної школи, журналіст та письменник.
 Кравченко Микола Іванович (1924—?) — голова колгоспу в Полтавській області, Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Кравченко Микола Іванович (1929—2010) — радянський будівельник у Сталінській області, Герой Соціалістичної Праці (1958).
 Кравченко Микола Михайлович (1926—?) — голова колгоспу в Оренбурзькій області, Герой Соціалістичної Праці (1971).
 Кравченко Микола Сергійович (1983—2022) — український націоналіст, громадський і політичний діяч, ідеолог Азовського руху.